Flavigny je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Flavigny (Cher) – obec v departementu Cher
 Flavigny (Marne) – obec v departementu Marne
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain – obec v departementu Aisne
 Flavigny-sur-Moselle – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Flavigny-sur-Ozerain – obec v departementu Côte-d'Or
 Gissey-sous-Flavigny – obec v departementu Côte-d'Or